Haunted:
 Haunted — дебютный студийный альбом американской дет-метал группы Six Feet Under.
 Haunted House — одна из первых компьютерных игр в жанре survival horror.

См. также 
  (Haunted) — список одноимённых фильмов.